San Angel (Magdalena), een gemeente in het Colombiaanse departement Magdalena;
 San Ángel (Mexico-Stad), een wijk in de gemeente Álvaro Obregón in Mexico-Stad.